Pommiers  es una población y comuna francesa, situada en la región de Ródano-Alpes, departamento de Loira, en el distrito de Roanne y cantón de Saint-Germain-Laval.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Localidades de Loira